Benevides steht für:
 Benevides (Pará), ein Ort in Pará, Brasilien

Benevides ist der Familienname folgender Personen:
 Amândio de Sá Benevides (* 1964), osttimoresischer Jurist und Politiker
 António de Sá Benevides (* 1979), osttimoresischer Politiker
 Antônio Maria Corrêa de Sá e Benevides (1836–1896), brasilianischer Bischof
 Francisco Benevides (1950–2010), osttimoresischer Unabhängigkeitsaktivist und Politiker
 Francisco Maria Correia de Sá e Benevides (1846–1896), brasilianischer Politiker

Siehe auch:
 Benavidez
 Benavides